Fuhrer puede significar:

 Führer
Rita Fuhrer (1953-), político suizo.
Therese Fuhrer (1959-), filólogo clásico.
 Robert Führer (1807-1861), compositor checo.

Autores de nombres botánicos 
 Bruce Alexander Fuhrer (1930-), micólogo australiano.